Symydobius är ett släkte av insekter som beskrevs av Alexandre Mordvilko 1894. Enligt Catalogue of Life ingår Symydobius i familjen långrörsbladlöss, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen borstbladlöss.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Långrörsbladlöss
Symydobius